Константи́н Андре́евич Тимо́щенков (2 марта 1983, Свердловск, СССР) — российский футболист, игрок в мини-футбол. Нападающий новосибирского клуба «Сибиряк» и сборной России по мини-футболу. Мастер спорта России международного класса.

Биография 

Начинал карьеру в екатеринбургской «Исети» из первой лиги, в 2003 году перешёл в «ВИЗ-Синару». В 2007 году, забив гол московскому «Динамо» в финале Кубка России, Тимощенков помог «ВИЗ-Синаре» впервые выиграть этот трофей. А через год он в составе «визовцев» стал обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу. 22 июня 2012 года заключил долгосрочный контракт с «Сибиряком», в составе которого трижды становился бронзовым призером Чемпионата России и финалистом Кубка России. В июле 2016 подписал контракт с «Синарой», где и закончил карьеру игрока. С октября 2017 года – тренер основной команды «Синара», с августа 2019 года – тренер команды «Синара-ВИЗ-Д». С января 2022 года является главным тренером клуба «Динамо-Самара».

В составе сборной России Тимощенков дебютировал в 2004 году в товарищеском матче против сборной Ирана.

Достижения 
 Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу: 2008
 Чемпион России по мини-футболу (2): 2009, 2010
 Бронзовый призер Чемпионата России (3): 2014, 2015, 2016
 Обладатель Кубка России по мини-футболу: 2007
 Финалист Кубка России: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР
 Профиль на официальном сайте «ВИЗ-Синары»

Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Синара»
Игроки МФК «Сибиряк»
Мастера спорта России международного класса
Мини-футбольные тренеры России